Der Eisvogel bezeichnet:

 Der Eisvogel oder die Verwandlung, Dialog von Lukian von Samosata (2. Jahrhundert)
 Der Eisvogel (Drama), englisches Theaterstück von William Douglas Home (Originaltitel: The Kingfisher)
 Der Eisvogel (1980), deutsche Verfilmung dieses Theaterstücks
 Der Eisvogel (1982), englische Verfilmung dieses Theaterstücks
 Der Eisvogel (Roman), deutscher Roman von Uwe Tellkamp (2005)